Tord Asle Gjerdalen (ur. 3 sierpnia 1983 w Hønefoss) – norweski biegacz narciarski, czterokrotny medalista mistrzostw świata i srebrny medalista mistrzostw świata juniorów. Dwukrotny zwycięzca klasyfikacji generalnej cyklu biegów długodystansowych Visma Ski Classics.

Kariera 
Startował na igrzyskach olimpijskich w Turynie zajmując w biegu na 50 km 15. miejsce oraz 17. w biegu łączonym. Na igrzyskach olimpijskich w Vancouver zajął 28. miejsce w biegu na 15 km techniką dowolną oraz 19. miejsce w biegu łączonym. Na mistrzostwach świata w Libercu jego najlepszym wynikiem było 14. miejsce w biegu łączonym. Największe sukcesy osiągnął podczas mistrzostw świata w Oslo w 2011 r. Wraz z Martinem Johnsrudem Sundbym, Eldarem Rønningiem i Petterem Northugiem zdobył złoty medal w sztafecie 4x10 km. Ponadto w biegu na 50 km techniką dowolną wywalczył brązowy medal. Złoto w sztafecie zdobył także na rozgrywanych w 2013 roku mistrzostwach świata w Val di Fiemme. Na tej samej imprezie zajął trzecie miejsce w biegu na 15 km stylem dowolnym, ulegając jedynie Northugowi i Szwedowi Johanowi Olssonowi. Jest również srebrnym medalistą w sztafecie z mistrzostw świata juniorów w Sollefteå.

Najlepsze wyniki w Pucharze Świata osiągnął w sezonie 2007/2008, kiedy to zajął 4. miejsce w klasyfikacji generalnej, a w klasyfikacji dystansowej był dziewiąty. Bardzo dobrze spisywał się w zawodach drugiej edycji Tour de Ski, gdzie dwukrotnie (w biegu łączonym i na 30 km) zajął 4. miejsce oraz również dwukrotnie był w finale "A" w sprincie.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium

Miejsca w poszczególnych zawodach 
Stan po zakończeniu sezonu 2014/2015

FIS Worldloppet Cup (FIS Marathon Cup)

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2014/2015: 14.
 sezon 2016: 10.
 sezon 2017: 12.

Miejsca na podium

Visma Ski Classics

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2014/2015: 3.
 sezon 2015/2016: 2.
 sezon 2016/2017: 1.
 sezon 2017/2018: 1.
 sezon 2018/2019: 3.
 sezon 2019/2020: 2.
 sezon 2021: 2.
 sezon 2021/2022: 6.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS-u 
  

Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2011
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2013
Norwescy biegacze narciarscy
Norwescy olimpijczycy (Turyn 2006)
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Urodzeni w 1983
Norwescy olimpijczycy (Vancouver 2010)